Данная статья содержит перечень музыкальных исполнителей стиля евродэнс.

Англоязычные

0–9 

 2 Brothers on the 4th Floor ()
 2 Raff ()
 2 Unlimited ()
 3-O-Matic ()

A 

 AB Logic ()
 Ace of Beat ()
 Alexia ()
 Alter Ego)
 Amadeus & The Funky Diamonds ()
 Amber ()
 Antares ()
 Anthéa ()
 Antistatik ()
 Aqua ()
 Ardis Fagerholm ()
 Activate ()

B 

 B.G., the Prince of Rap ()
 Bad Boys Blue ()
 Basic Element ()
 Bass Bumpers ()
 Bass Reflex ()
 Beat Box ()
 Beatnixx ()
 Beat Pressure ()
 Beatproduction ()
 Black Money ()
 Black Rose ()
 BM Decoder ()

C 

 Camelot ()
 Capital Sound ()
 Cappella ()
 Captain Hollywood Project ()
 Captain Jack ()
 Centory ()
 Champagne ()
 Channel X ()
 Corona ()
 Culture Beat ()

D 

 D.I.P. ()
 Dance 4 Color ()
 Darkness ()
 Daze ()
 Decadance ()
 DJ BoBo ()
 Dr. Alban ()

E 

 E:Motion ()
 E-Rotic ()
 E-Type ()
 Euphoria ()

F 

 First Base ()
 Flexx ()
 Fourteen 14 ()
 Franky Fonell ()
 Fun Factory ()
 Future City ()

G 

 Gala ()
 General Base ()
 Go Ahead! ()

H 

 Haddaway ()
 Heart Attack ()

I 

 Ian Lex ()
 Ice MC ()
 Imperio ()
 In Colour ()
 Indra ()
 Infobeat ()
 Intermission ()

J 

 J.K. ()
 Jam & Spoon ()

K 

 K Booom ()

L 

 La Bouche ()
 La Casa ()
 Lalene ()
 Le Click ()
 Lena ()
 Loft ()
 Look Twice ()
 Love 4 Sale ()

M 

 Magic Affair ()
 Marcia Johnson ()
 Masterboy ()
 Maxx ()
 MC Erik & Barbara ()
 Me & My ()
 Melodie MC ()
 Mr. President ()

N 

 Night People ()
 Nina ()
 N-Trance ()

O 

 O-Mega ()
 One DJ Project ()

P 

 Pandora ()
 Pan Position ()
 Passpar-2 ()
 Pharao ()
 Phase 2 Phase ()
 Playahitty ()
 Prince Ital Joe ()

Q 

 Q-Tex ()

R 

 Rama ()
 Real Dream ()
 Real McCoy ()
 Rednex ()
 Reggy O ()
 Reset ()
 Room 4 2 ()

S 

 Samira ()
 Sash! ()
 Scatman John ()
 Snap! ()
 Snipers ()
 Solid Base ()
 Sound Factory ()

T 

 T.H. Express ()
 T-Spoon ()
 Taboo ()
 Technotronic ()
 Texture ()
 The Free ()
 Tuff E Nuff ()
 Twenty 4 Seven ()

U 

 U96 ()

V 

 Vengaboys ()
 Vive ()

W 

 WASP ()
 Whigfield ()
 Wienna ()

X 

 X-Fade ()
 X-Perience ()

Y 

 Yashmak ()

Z 

 Zippo ()

Испаноязычные 

 ASAP ()
 Mirror ()
 Paradisio ()

Немецкоязычные 

 K2 ()
 Mo-Do ()

Русскоязычные 

 Antenn MC()
 Акрополис ()
 Ди-Бронкс & Натали ()
 Ю-ла и Jimmy G & Mr. Boss()

Примечания 

Евродэнс
Списки музыкантов и музыкальных коллективов